Кашта́н:
 Каштан () — род растений семейства Буковые.
 Конский каштан () — род растений семейства Сапиндовые.
Организации
 «Каштан» — сеть киевских фирменных магазинов в период УССР, аналог «Берёзки».
 «Каштан» — детский лагерь в лесной зоне Конча-Заспы, место проведения Киевского международного математического фестиваля.

Техника
 «Каштан» (проект Д-055) — тип советских двухпалубных прогулочных и транспортных судов-теплоходов для местных линий. Строились с 1970-х годов.
 «Каштан» — экспортное наименование зенитного ракетно-артиллерийского комплекса «Кортик».
 АЕК-919К «Каштан» — российский пистолет-пулемёт разработки Ковровского механического завода.
 П-400 «Каштан» — внутренняя проводная радиосвязь с микрофоном в подлодке, корабельная аппаратура громкоговорящей связи и трансляции.
 «Каштан» — скорый фирменный поезд Юго-Западной железной дороги Украины.

Топоним
 Каштан — посёлок в Боготольском районе Красноярского края.

Персоналии
 Каштан, Дрор (род. 1944) — израильский футболист, тренер.
 Каштан, Никита Сергеевич (род. 2003) — российский футболист.
 Каштан, Уильям (1909—1993) — деятель канадского коммунистического движения.
 Каштан — прозвище резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова.

См. также 
 
  (значения)
  (значения)
  (значения)
  (значения)

Примечания